Карраччі — династія італійських художників.
 Агостіно Карраччі (1557—1602) — художник, гравер, представник Болонської школи живопису.
 Аннібале Карраччі (1560—1609) — художник і графік.
 Лодовіко Карраччі (1555—1619) — живописець, гравер і скульптор.

Див. також 
 Карачі